London League 1903–04 var den ottende sæson af den engelske fodboldliga London League. Ligaen havde deltaglse af 28 hold fordelt på tre divisioner, som hver spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Premier Division blev vundet af Millwall Athletic FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

De syv hold i Premier Division spillede denne sæson også i andre ligaer. Woolwich Arsenal FC spillede i Football League Second Division, mens Millwall FC og Fulham FC spillede i Southern League. De sidste fire hold spillede i både Southern League og Western Football League.

Denne sæson blev imidlertid den sidste med Londons førende klubber i London League, eftersom alle syv hold i Premier Division forlod ligaen efter sæsonen. Det betød, at de 10 hold i Division One, der forblev i ligaen, alle blev rykket op i Premier Division, og de fire tilbageværende hold i Division Two blev alle oprykket til Division One. For at kunne opretholde formatet med tre divisioner, blev der efter sæsonen optaget 11 nye hold i ligaen, hvoraf de fire blev placeret i Division One.

Resultater

Premier Division

Division One

Division Two

Kilder / eksterne henvisninger 
 Non-League Matters - London League 1896-1910  
 Football Club History Database

Noter 

Sæsoner i London League
Fodbold i 1903
Fodbold i 1904